A 30 916-os számú közút egy öt számjegyű országos közút-szakasz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az M3-as autópálya és a 49-es főút találkozásánál épült csomópont egyik, egyirányú átkötő ága Őr területén.

A sztráda a főúttal való találkozásánál majdnem pontosan a 267. kilométerénél tart, a 49-es pedig ezen a tájon hagyja el nyolcadik kilométerét. A 30 916-os számozást az a csomóponti ág viseli, amely a 49-esről vezet rá Budapest irányában a sztrádára, amit nagyjából a 265,900-as kilométerszelvényénél ér el. Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 988 méter.

A csomópont további átkötő ágai: 30 913-as Budapest felől, 30 914-es Vásárosnamény felé és 30 915-ös Vásárosnamény felől.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 24.

Jegyzetek

30916
30916